Piersol ist der Familienname folgender Personen:

 Beverly Piersol (* 1944), amerikanisch-österreichische Installationskünstlerin und Hochschullehrerin
 Frank A. Piersol (1911–2010), US-amerikanischer Komponist